Жемчуг дракона (, ):

 Жемчуг дракона — манга, созданная Акирой Ториямой.
 Жемчуг дракона — аниме-сериал, адаптация первых 194 глав манги Акиры Ториямы.
 Жемчуг дракона Z — аниме-сериал, адаптация последних 325 глав манги Акиры Ториямы.
 Драконий жемчуг: Магия начинается — китайский фильм 1989 года, снятый по сюжету манги «Жемчуг дракона».
 Драконий жемчуг: Эволюция — фильм Джеймса Вонга 2009 года, снятый по сюжету аниме и манги «Жемчуг дракона».
 Dragon Ball Z: Burst Limit — компьютерная игра 2008 года.
 Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans — компьютерная игра 2009 года.
 Dragon Ball Xenoverse — компьютерная игра 2015 года.

См. также 
 DragonBall — микроконтроллер, разработанный Motorola и Freescale Semiconductor.
 Список статей, названия которых начинаются с «Dragon»